Inci ist der Familienname folgender Personen:
 George Inci (* 1965), deutscher Schauspieler

INCI steht für:

 INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), eine internationale Richtlinie für die korrekte Angabe der Inhaltsstoffe von Kosmetika

Siehe auch:
 İnci (türkischer Personenname)